Flyde – pianura del Lancashire, in Inghilterra
 Flyde – distretto con status di borough del Lancashire
 Collegio di Fylde – collegio elettorale del Lancashire
 A.F.C. Fylde – società calcistica inglese